Иллюзии
 Иллюзии (альбом «Зоопарка»)
 Иллюзии (альбом Константина Никольского)

 также
 Иллюзия (альбом Юрия Морозова)
 Иллюзия (альбом группы «Братья Грим»)